Ири́на Ге́рмановна Овчи́нникова (род. 9 мая 1960, Пермь) — российский и израильский лингвист, доктор филологических наук, профессор, лидер научного направления «Компьютерное моделирование речевой коммуникации», заведующая кафедрой речевой коммуникации (2006—2010) филологического факультета Пермского университета.

Дочь философа Г. К. Овчинникова, профессора МГИУ, члена общественной Академии гуманитарных наук.</p>

Биография 
С 1977 по 1982 годы училась и закончила филологический факультет Пермского университета. Научной работой занималась под руководством Леонида Николаевича Мурзина. После окончания университета уехала на стажировку в Ленинградский университет, через год поступила в аспирантуру при кафедре общего языкознания к Леониду Владимировичу Сахарному.

В 1986 году в ЛГУ защитила кандидатскую диссертацию и вернулась в Пермский университет на кафедру общего и славянского языкознания. С 1992 года — доцент, с 2003 года — профессор Пермского университета.

В 2002 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитила докторскую диссертацию с присвоением степени доктор филологических наук.

С 2006 по 2010 годы — один из создателей и заведующая кафедрой речевой коммуникации Пермского университета.

В настоящее время живет в Хайфе.

Научная и организационная деятельность 
И. Г. Овчинникова является:
 инициатором, организатором и основной исполнитель специальности «Теоретическая и прикладная лингвистика»/«Фундаментальная и прикладная лингвистика». Специальность была открыта в 2006 году при кафедре речевой коммуникации и существовала до 2013 года.
 В 2013 году выступила инициатором и организатором подготовки к лицензированию и открытию образования по профилю «Контент-менеджмент» при кафедре журналистики и массовой коммуникации.

Аспиранты, защитившие кандидатскую диссертацию в рамках научного направления «Компьютерное моделирование речевой коммуникации»:
 Береснева Н. И. (декан философско-социологического факультета Пермского университета);
 Поломских Е. Г. (директор центра «Littera» Пермского университета);
 Угланова И. А. (лектор университета в Трире, Германия);
 Черепанова Л. Л. (доцент кафедры журналистики и массовой коммуникации);
 Казнова Н. Н. (доцент кафедры романской филологии).

Входит в состав диссертационного совета Д. 212.189.11 по филологическим наукам при ПГНИУ; член редколлегий научных журналов «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология», «Вопросы психолингвистики» (ИЯ РАН) и «Филологические науки. Доклады высшей школы» (с 2003).

Является членом Российского психолингвистического общества. Представитель РФ в исполнительном комитете Международной ассоциации исследователей детской речи (IASCL — International Association for Study of Child Language) (2005—2011).

Член МАКИ.

Основные работы

Монографии и учебные пособия 
 Ассоциации и высказывание: структура и семантика. Учебное пособие по спецкурсу. — Пермь, 1994. — 124 с.
 Ассоциации детей от шести до десяти лет (ассоциативное значение слова в онтогенезе). — Пермь, 1995. (Соавт.: Н. И. Береснева, Л. А. Дубровская). — 256 с.
 Рассказы русских детей (по серии картинок «Frog where are you?»). Звучащая хрестоматия // Бюллетень фонетического фонда русского языка. Приложение № 10. — Пермь; Бохум, 1999. (Соавт.: Н. И. Береснева, Л. А. Дубровская, Е. Б. Пенягина). — 127 с.
 Лексикон младшего школьника. Пермь, 2000. (Соавт.: Н. И. Береснева, Л. А. Дубровская, Е. Б. Пенягина).
 Компьютерное обеспечение гуманитарного образования. — Пермь, 2007 (соавтор — Е. В. Зырянова).
 Компьютерное моделирование вербальной коммуникации. — М.: Флинта-Наука, 2009 (в соавторстве с И. А. Углановой).
 ИКТ в подготовке к ЕГЭ по русскому языку. — М.: Флинта-Наука, 2010 (соавторы — Е. В. Зырянова, А. Р. Чудинова).

Статьи 
 Функциональная асимметрия мозга и стратегия ассоциативных процессов // Доклады Российской Академии наук. Т. 372, № 6. 2000. (Соавт.: О. П. Траченко, М. А. Грицышина, С. В. Афанасьев). C. 25—29.
 Пауза в спонтанной монологической речи детей 6—7 лет (на материале рассказов Frog where are you?) // Касаткина Р. Ф. (ред.) Тексты устной речи. Бохум-СПб., 2000. С. 125—134 (Бюллетень Фонетического Фонда русского языка. Вып. 7).
 Gewiss oder ungewiss? Zur Entwicklung des Verständnisses der epistemischen Modalität bei russischen Jungen und Madchen (Соавт.: M. Krause, I.А. Uglanova). Wiener Slawistischer Almanach. Vienn, 2001.
 Ассоциативный процесс и функциональная асимметрия мозга // Физиология человека. Т. 27, № 3. 2001. (Соавт.: О. П. Траченко, М. А. Грицышина, С. В. Афанасьев). C. 284—289.
 Особенности выражения темпоральности в повествовании // Scripta linguisticae applicatae. Проблемы прикладной лингвистики. 2003. М., 2004. С. 277—291.
 Таксис как дискурсивная категория // HUMANORIA: LINGUA RUSSICA Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика IX. Взаимодействие языков и языковых единиц. Тарту, 2006. С. 82—92. (Соавтор: Зеленина Е. В.).
 О коннекционистской интерпретации речевой деятельности // Вопросы психолингвистики. 4. 2007. С. 51—63.
 Отражение диалога субкультур в содержании концепта интеллигент // Вопросы психолингвистики. 2009. № 9. С.167—187.
 Ещё раз о моделировании ментального лексикона билингва // Вопросы психолингвистики. 10. 2009.
 К определению актуального содержания концепта власть // Вестник ПГУ. Серия Политические науки, 2009.
 Особенности феминизма в Израиле: политика, культура, язык // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 5. 2010. С. 48—57.
 О влиянии частотности коллокации лексем на взаимосвязи единиц ментального лексикона // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 1. 2010. С. 26—30.
 Russian in Israel: trends for development // Israel Studies in Language and Society. 1. Jerusalem: Interdisciplinary Electronic Journal of the Israeli Association for the Study of Language and Society, 2011.
 Русскоязычные израильтяне: двойная этнокультурная и политическая идентичность // Вестник Пермского университета. Серия «Политология». Пермь: ПГУ, 2012.
 Особенности пауз хезитации в русской речи (на материале сопоставления монологов носителей языка и русско-иврит / иврит-русских билингвов) // Язык и речевая деятельность. Том 10—11. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2012.
 Коммуникация и идентификация в социальных сетях: факторы, типажи, национально-культурная специфика (на материале социальной сети Твиттер). Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2013. № 2. С. 143—156.
 Башкова И. С., Овчинникова И. Г. Нейропсихологическая характеристика билингвизма. Вопросы психолингвистики. 2013. № 17. С. 53—69.
 Овчинникова И. Г., Черепанова Л. Л. О методике анализа некооперативной стратегии в дискурсе СМИ. // Филологические науки (Научные доклады высшей школы). 2013. № 2. С. 30—42.
 Ovchinnikova, I. G. (2007). Slips of the tongue in children’s narratives: connectionists interpretation. Psychology of Language and Communication, 11 (1), 23—41.
 Ovchinnikova, I. G. (2005). Variety of children’s narratives as the reflection of individual differences in mental development. Psychology of Language and Communication, l.9, (1), 2953.

Примечания

Ссылки 
  Овчинникова Ирина Германовна. Направления научной деятельности и научные лидеры 
 Кафедра речевой коммуникации 
 Ирина Германовна Овчинникова 

Преподаватели 1-го МГМУ
Коммунисты Израиля
Преподаватели Пермского государственного университета
Женщины-лингвисты
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники филологического факультета Пермского государственного университета
Лингвисты Израиля
Лингвисты России
Психолингвисты России